Paniki Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Paniki (ö i Indonesien, lat -0,68, long 127,30), 
 Pulau Paniki (ö i Indonesien, lat -0,67, long 127,30), 

Robotskapade Indonesienförgreningar